Dies ist eine Liste der Mitglieder der 17. Knesset.

Die Wahlen zur 17. Knesset fanden am Dienstag, dem 28. März 2006 statt. Am 4. Mai wurde Dalia Itzik als Parlamentspräsidentin vereidigt und ist damit die erste weibliche Parlamentspräsidentin Israels.

Zusammensetzung

Mitglieder der 17. Knesset

Weblinks 
 Eintrag auf der Internetseite der Knesset

17
Israel, Knesset #17